Campeonato Uruguayo de Fútbol 1983 puede referirse a:

 el campeonato 1983 de la Primera División;
 el campeonato 1983 de la Segunda División;
 el campeonato 1983 de la Primera "C".